Ю́лия Анто́новна Пути́нцева () — казахстанская теннисистка, до 2012 года выступавшая за Россию, победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, трижды четвертьфиналистка турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2010, Открытый чемпионат Австралии-2012); финалистка одиночного турнира Orange Bowl (2011); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница одиночного турнира Les Petits As (2009).

Биография 
Родители — Антон и Анна Путинцевы. Брат Илья занимается хоккеем с шайбой. Начала заниматься теннисом в московском «Спартаке».

Любимое покрытие — грунт, любимые турниры — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Кумирами в мире тенниса в период взросления были Мартина Хингис и Жюстин Энен.

В 2012 году Путинцева приняла предложение выступать за Казахстан.

Начало карьеры 

На юниорском этапе карьеры Путинцева дважды доходила до финала турниров серии Большого шлема среди девушек. В 2010 году в возрасте 15 лет она сыграла в финале юниорского Открытого чемпионата США, в котором проиграла Дарье Гавриловой. В 2012 году она добралась до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, проиграв в нём американке Тейлор Таунсенд. В 2011 году она сыграла в финале престижного юниорского турнира Orange Bowl. В мае 2012 года достигла максимального рейтинга среди юниоров, поднявшись на 3-ю позицию.

В октябре 2010 года Путинцева впервые сыграла в основной сетке турнира WTA, получив уайлд-кард на соревнования в Люксембурге. В мае 2011 года она выиграла первый профессиональный приз, победив на турнире из цикла ITF в Москве с призовым фондом 25 000$. Всего в том году она выиграла четыре титула ITF: два 25-тысячника и два 50-тысячника и поднялась в третью сотню рейтинга.

В феврале 2012 Путинцева выиграла 25-тысячник ITF в Австралии, не проиграв ни одного сета. В финале обыграла теннисистку из Нидерландов Лесли Керхов 6:1, 6:3. В мае на 100-тысячнике ITF в Кань-сюр-Мере, начав турнир с квалификации, Путинцева одержала восемь побед подряд, взяв главный приз. В июне она сменила российское гражданство и стала выступать под флагом Казахстана.

В январе 2013 года Путинцева впервые сыграла в основной сетке взрослого турнира Большого шлема, дойдя до второго раунда Открытого чемпионата Австралии. После этого она впервые поднялась в топ-100 мирового рейтинга. В феврале 2014 года она была впервые приглашена в национальную команду Казахстана для участия в Кубке Федерации. В июле впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA, доиграв до этой стадии на турнире Бостаде. В октябре она вышла ещё в один четвертьфинал на турнире в Осаке.

2015—2017 (четвертьфинал на Ролан Гаррос и первый финал WTA) 

В январе Путинцева пробилась через квалификацию на Открытый чемпионат Австралии, но уступила в первом же раунде украинке Элине Свитолиной 3:6, 5:7. Весной вышла в четвертьфинал турниров в Праге и Нюрнберге, сумев вернуться в первую сотню одиночного рейтинга. В июле дошла до финала французского 100-тысячника ITF в Контрексвилле, где уступила первой сеянной румынской теннисистке Александре Дулгеру 3:6, 6:1, 5:7. Затем на турнире WTA в Бостаде она добралась до первого полуфинала в Туре, в котором проиграла шведке Юханне Ларссон 4:6, 2:6. В октябре 2015 Путинцева провела еще один на турнире ITF в Нанкине уступила в финале Се Шувэй 5:7, 6:2, 2:6). Впервые в карьере попала в Топ-100 рейтинга WTA по итогам года, заняв 74-е место.

На Открытом чемпионате Австралии 2016 года Путинцева в первом круге в трёх сетах обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Возняцки. В третьем круге она уступила россиянке Маргарите Гаспарян. В феврале Путинцева дошла до полуфинала турнира в Гаосюне, где проиграла американке Винус Уильямс. На своем следующем турнире в Дохе она одержала победу над Анной Каролиной Шмидловой, но проиграла Тимеа Бачински в следующем матче. В марте на Премьер турнире высшей категории в Индиан-Уэллсе Путинцева победила Пэн Шуай, в следующем матче обыграла 27 номер мирового рейтинга WTA, Кристину Младенович в двух сетах. В третьем раунде она сыграла первой ракетке мира Серене Уильямс и не смогла пройти дальше.

В апреле Путинцева дошла до 1/4 финала грунтового турнира в Чарлстоне. Затем сыграла ещё один четвертьфинал на небольшом турнире в Рабате. На Открытом чемпионате Франции впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Большого шлема. Она смогла обыграть Александру Возняк, затем 28-ю сеянную Андреа Петкович, итальянку Карин Кнапп, а четвёртом раунде переиграла 14-ю сеянную Карлу Суарес Наварро. В четвертьфинале проиграла будущей финалистке Серене Уильямс 7:5, 4:6, 1:6. Достижения на Ролан Гаррос позволили Путинцевой впервые войти в топ-50 рейтинга WTA.

На третьем в сезоне турнире Большого Шлема — Уимблдоне Путинцева потерпела поражение во втором круге от Анастасии Павлюченковой в двух сетах. Перед Открытым чемпионатом США она дошла до полуфинала на турнире в Вашингтоне. Посеянная шестой, она проиграла будущей чемпионке Янине Викмайер. Из-за травмы пропустила летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На Открытом чемпионате США она проиграла во втором раунде. Осенью она также выступала нестабильно, выбывая в первых раундах. Завершила сезон Путинцева на 34-м месте.
 
На Открытом чемпионате Австралии 2017 года Путинцева выступила в качестве 31-го сеяного. Это был первый раз в её карьере, когда она была посеяна на турнир Большого шлема. В первом круге она обыграла Лару Арруабаррену-Весино, а во втором уступила Елене Остапенко. Затем в феврале она соревновалась на Премьер-турнире в Санкт Петербурге, пройдя Юханну Ларссон, Аннику Бек, а также третью и вторую сеянных Светлану Кузнецову и Доминику Цибулкову, Путинцева смогла выйти в свой первый финал WTA. Её победа над Цибулковой стала первой над игроком из топ-5. В решающем матче Путинцева проиграла Кристине Младенович 2:6, 7:6(3), 4:6. Выступление в Санкт-Петербурге обеспечили ей взлёт до 27-го места в мировом рейтинге WTA.

В мае дошла до стадии четвертьфинала на турнире в Нюрнберге. На Ролан Гаррос добралась до третьего раунда. До конца сезона она лишь раз оказалась в 1/4 финала, пройдя туда в сентябре на турнире в Токио. Завершила сезон, заняв 53-е место.

В августе во время матча с Ализе Корне Путинцева несколько раз оскорбила своего тренера.

2018—2020 (вторая 1/4 финала на Ролан Гаррос и первый титул WTA) 

В январе 2018 года на Открытом чемпионате Австралии результатом Путинцевой стал выход во второй раунд. В начале февраля на турнире в Тайбэе она вышла в четвертьфинал, где проиграла Катерине Козловой. 30 марта Путинцева выиграла премию Fed Cup Heart Award-2018, вручаемую от Кубка Федерации тенниса Азии, тем теннисисткам, «которые полностью отдавались игре за свою страну, бились на корте и демонстрировали полную преданность команде». Она перечислила в фонд пострадавшим от пожара в российском Кемерове призовые за победу в этой премии.

В июне Путинцева второй раз в своей карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в матче 1/8 финала 26-ю ракетку мира Барбору Стрыцову из Чехии. Путинцева стала единственной несеянной теннисисткой, дошедшей до 1/4 финала. В борьбе за полуфинал уступила американке Мэдисон Киз 6:7(5), 4:6. Летом на турнире в Вашингтоне дошла до четвертьфинала. В сентябре вышла в финал турнира в Гуанчжоу, где проиграла местной теннисистке Ван Цян 1:6, 2:6.

В январе 2019 года Путинцева, начав с квалификации, смогла пройти в четвертьфинал турнира в Сиднее после победы во втором раунде над № 5 в мире Слоан Стивенс 3:6, 7:6(4), 6:0. В марте на престижном турнире в Майами она дошла до четвёртого раунда. 25 мая выиграла турнир в Нюрнберге, обыграв в финале Тамару Зиданшек 4:6, 6:4, 6:2. Этот титул стал дебютным для Путинцевой в WTA-Туре.

В июне 2019 года Путинцева впервые в карьере обыграла действующую первую ракетку мира, которой на тот момент была Наоми Осака. Она сделала это во втором раунде турнира в Бирмингеме со счётом 6:2, 6:3 и прошла в четвертьфинал. На Уимблдонском турнире Путинцева встретилась с Осакой, которая к тому моменту уже стала второй ракеткой мира в первом раунде и вновь обыграла её — 7:6(4), 6:2, выбыла во втором раунде, проиграв швейцарке Виктории Голубич. На Открытом чемпионате США Путинцева вышла в третий раунд, где проиграла Донне Векич в двух сетах. Осенью она отметилась двумя четвертьфиналами на азиатских турнирах.

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года Путинцева доиграла до третьего раунда.

2022: четвертьфинал турнира WTA 1000, третья победа против топ-3 мирового рейтинга 
Путинцева начала свой сезон 2022 года на Открытом чемпионате Австралии. Будучи сорок вторым номером мирового рейтинга, она проиграла в первом круге Армони Тан. В феврале она играла на Dubai Tennis Championships, где в финальном раунде квалификации проиграла Маркете Вондроушовой. В Дохе она проиграла в первом круге двукратной чемпионке Виктории Азаренко, несмотря на то, что имела матч-пойнт в третьем сете. На Открытом чемпионате Майами она дошла до третьего круга, где проиграла Пауле Бадосе.

Путинцева начала свой сезон на глиняных кортах на Credit One Charleston Open, где она проиграла во втором круге Аманде Анисимовой.

Играя за Казахстан на Кубке Билли Джин Кинг против Германии, Путинцева сыграла один матч и выиграла у Анжелики Кербер в трех сетах. В итоге Казахстан выиграл у Германии со счетом 3:1.

На Кубке Стамбула в четвертьфинале она обыграла Айлу Томлянович. В полуфинале она проиграла Анастасии Потаповой. Пройдя квалификацию на Открытом чемпионате Италии, Путинцева во втором круге обыграла 10-й номер мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу, одержав девятую победу против топ-10 мирового рейтинга в карьере. 

На Открытом чемпионате Канады она вышла в свой второй четвертьфинал на уровне WTA 1000, обыграв третий номер мирового рейтинга Паулу Бадосу, что стало для Юлии Путинцевой третьей победой против топ-3 мирового рейтинга.

На том же турнире она вышла в четвертьфинал в парном разряде в паре с Софьей Кенин, обыграв Елену Остапенко и Людмилу Киченок.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (6)

Примечания

Ссылки 

 
 Интервью сайту WTA

Теннисисты России
Теннисисты Казахстана
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Иммигрировавшие в Казахстан из России